Stunde Null bezeichnet:

 Stunde Null, den Zeitpunkt des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Österreich
 Stunde Null – Vol. 1–3, ein Schauspiel von Nuran Calis
 Stunde Null (1939) (Zero Hour), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1939
 Stunde Null (Film), deutscher Film aus dem Jahr 1976
 Stunde Null (Band), eine italienische Deutschrockband
 Die Stunde Null (Theaterstück), Theaterstück des Schauspielers Friedrich Kolander
 Command & Conquer: Generäle – Die Stunde Null, ein PC-Spiel

Siehe auch:
 Zero Hour (Begriffsklärung)